La legge del silenzio (Black Hand) – film del 1949 diretto da Richard Thorpe
 La legge del silenzio (Lord of the Desert) – romanzo di Diana Palmer del 2000